Шара се може односити на:

 Шар-планина
 Шара (Француска)